Hans-Joachim Schulze bzw. Hans Joachim Schulze ist der Name folgender Personen:

* Hans-Joachim Schulze (Musikwissenschaftler) (* 1934), deutscher Musikwissenschaftler
 Hans-Joachim Schulze (Politiker) (* 1936), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen
 Hans Joachim Schulze (1938–2003), deutscher Kolloidchemiker
 Hans-Joachim Schulze (Komponist) († 2008), deutscher Musiker und Komponist
 Hans-Joachim Schulze (Künstler) (1951–2017), deutscher Künstler